Алексей Хольмстен (, род. 8 ноября 1970) — финский шахматист, международный мастер.

Чемпион Финляндии 2000 г. Серебряный призёр чемпионата Финляндии 1997 г. Бронзовый призёр чемпионата Финляндии 1993 г. (в 1999 г. участвовал в дележе 3-го места, но по дополнительным показателям уступил бронзовую медаль Л. Т. Толонену).

В составе сборной Финляндии участник шахматных олимпиад 1998, 2000 и 2002 гг., командного первенства Европы 2001 г., командных первенств мира среди студентов 1993 и 1995 гг.

Участник молодежного чемпионата мира 1990 г.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Хольмстена в базе Chessgames
 Личная карточка А. Хольмстена на сайте 365Chess

Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам